Jocelyne Béroard (née en 1954), chanteuse de zouk française, membre du groupe Kassav' ;
 Hugues Béroard ( ? - 1232), archevêque d’Arles.